Шёнбах — многозначный термин.

Топоним 
 Шёнбах (Нижняя Австрия) — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Шёнбах (река) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Шёнбах (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Шёнбах (Саксония) — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Шёнбах — немецкое название чешского города Мезиборжи
 Шёнбах — сельский населённый пункт в городских границах Каменца, федеральная земля Саксония.

Фамилия 
 Шёнбах, Антон-Эмануил (1848—?) — известный германист.
 Шёнбах, Роза (1793—1872) — венгерская актриса и оперная певица. Одна из основоположников венгерского театрального искусства, известная как Роза Дерине.
 Шёнбах, Кай-Ахим (род. 1965) — немецкий вице-адмирал.

Примечания